Par sau Păr se poate referi la:

 Partidul Alternativa României (PAR), fost partid politic din România
 Pär Lagerkvist, scriitor suedez
 Par avion, etichetă adăugată scrisorilor trimise prin avion
 Păr (animale), produs al pielii mamiferelor, având un rol protector—cuvinte similare, dar cu sens mai restrictiv sunt blană, păr facial, etc. 
 Păr (pom fructifer), arbore domesticit, aparținând genului Pyrus, având circa 30 de specii distincte, majoritatea arbori, producând fructe de o formă specifică, numite pere.